Riparia cowani, "madagaskarbacksvala", är en fågelart i familjen svalor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på Madagaskar. Den betraktas oftast som underart till brunstrupig backsvala (Riparia paludicola) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Svalor
Riparia
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar